Чалков — фамилия:

 Чалков, Александр Яковлевич (1911—1982) — советский металлург, лауреат Сталинской премии.
 Чалков, Василий Поликарпович (1930—2013) — Герой Социалистического Труда (1971).